

Bibbia 
 Gog – gigante della Bibbia

Cinema 
 Attacco alla base spaziale U.S. (Gog) – film di fantascienza del 1954

Codici 
 gog – codice ISO 639-3 della lingua gogo

Fumetti 
 Gog – personaggio dei fumetti DC Comics
 Gog – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Letteratura 
 Gog – romanzo satirico di Giovanni Papini del 1931

Internet 
 GOG.com – sito web dedicato alla distribuzione di videogiochi

Altro 
 Giochi olimpici giovanili – la versione dei Giochi olimpici per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni.
 Giovine Orchestra Genovese – società musicale di Genova che organizza, produce e promuove concerti di musica classica e musica da camera.